Ян Чень:
 Ян Чень ( 1988) — китайська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії
 Ян Чень ( 1989) — китайський легкоатлет-паралімпієць, чемпіон та п'ятиразовий срібний призер Паралімпійських ігор
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст і тренер
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст